Se conoce como Ruta Jacobea de la Vía Trajana a la alternativa al trazado principal del Camino de Santiago Francés entre Calzada del Coto y Mansilla de las Mulas.
Nada más lejos de la realidad. De hecho, la denominación Trajana no está bien empleada pues se refiere a la Vía XXXIV del Itinerario Antonino, que posteriormente, durante la Edad Media, también se le llamó Vía Aquitania a esta calzada romana XXXIV o Ab Asturica Burdigalam (Astorga-Burdeos), que era utilizada como ruta afluente por peregrinos franceses que emprendían el Camino de Santiago y, en realidad, este camino romano fue el Camino de Santiago primigenio.

Para más información consultar: Variante de la Vía Trajana en el Camino de Santiago Francés.

Referencias

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20180430050039/http://dare.ht.lu.se/places/18410.html
 http://www.viasromanas.net/pdf/01_Via_romana_Cerezo_de_Riotiron_a_Leon.pdf

Bibliografía 
 Isaac Moreno Gallo: Descripción de la Vía Romana de Italia a Hispania en las provincias de Burgos y Palencia. Excma. Diputación de Burgos. Excma. Diputación de Palencia 2000 ISBN 84-86841-86-0

trajana